Räsänen ist der Familienname folgender Personen:

 Jari Räsänen (* 1966), finnischer Skilangläufer
 Päivi Räsänen (* 1959), finnische Politikerin (KD)
 Veikko Räsänen (1928–2003), finnischer Skilangläufer